El Síndrome de Zinsser-Cole-Engman, o disqueratosis congénita es una enfermedad genética rara y progresiva del sistema integumentario que cursa también con anomalías en la médula ósea.

Se caracteriza por distrofia de las uñas, leucoplaquia de la mucosa oral, lagrimeo continuo debido a la atresia de los conductos lacrimales y en la mayoría de los casos atrofia testicular. Las personas afectadas también son altamamente susceptibles de desarrollar algunos tipos de cáncer.

Causas 
La disqueratosis congénita es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X que está producida por una mutación en una ribonucleoproteína pequeña nucleolar  asociada a la telomerasa llamada disquerina. Recientemente también ha sido ligada a la proteína POT1 del telosoma

Referencias 

Zinsser-Cole-Engman
Zinsser-Cole-Engman
Zinsser-Cole-Engman
Zinsser-Cole-Engman
Zinsser-Cole-Engman
Zinsser-Cole-Engman
Genodermatosis
Ribosomopatía